Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 2004
Нідерланди 2004